Liopasia är ett släkte av fjärilar. Liopasia ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Liopasia